Uma corrente em um fluido é a magnitude e orientação de fluxo dentro desse fluido. Pode referir-se a:

 Corrente de ar
 Corrente de limite oceânica.
 Corrente (curso de água), uma corrente em um rio ou córrego
 Corrente oceânica
 Corrente de retorno
 Corrente subsuperficial
 Corrente túrbida

Ver também 
 Mecânica de fluidos

Desambiguação